Данная статья посвящена статистике и рекордам футбольного клуба «Астана-1964» и его игроков. Ниже приводится их список.

Трофеи

Национальные 
 Премьер-лига
  Чемпион (3): 2000, 2001, 2006
  Бронзовый призёр (1): 2003
 Первая лига
  Бронзовый призёр (2): 2009, 2012
 Кубок Казахстана
  Обладатель (3): 2000/2001, 2002, 2005
  Финалист (2): 2001, 2006

Выступления

Игроки с наибольшим количеством матчей 
Учитываются только матчи, сыгранные на профессиональном уровне. Действующие игроки «Астаны-1964» выделены полужирным шрифтом.

Голевые рекорды и статистика

Игроки с наибольшим количеством голов 
Учитываются только голы, забитые в официальных матчах. Действующие игроки «Астаны-1964» выделены полужирным шрифтом.

Литература 
От «Динамо» до «Жениса». 1964—2004 / авт.: Жамал Тангиев, Жабраил Тангиев. — Астана : Б. и., 2005. — 244 с.; 20 см. — 1000 экз. — ISBN 9965-27-535-1

Ссылки 
 

ФК «Женис»
Футбольные списки
Списки:Футбол в Казахстане
Астана-1964